Plerogyra är ett släkte av koralldjur. Plerogyra ingår i familjen Euphyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Plerogyra